Le Tournoi de tennis de Cincinnati 2010 est le septième Masters 1000 de la saison 2010 de l'ATP. Ce tournoi, disputé sur dur, se tient du  au . C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Faits marquants 
 Andy Roddick révèle souffrir d'une mononucléose mais n'annule pas pour autant sa participation.
 Jo-Wilfried Tsonga et Juan Martín del Potro confirment en revanche leur forfait pour blessure.
 Rafael Nadal et Roger Federer auraient pu s'affronter dès les demi-finales car le Suisse était  lors de la publication du tableau.
 Roger Federer atteint les quarts de finale sans avoir joué un seul set complet.
 Si Federer n'avait pas dépassé les demi-finales, il aurait suffi à Novak Djokovic d'atteindre au minimum les quarts pour reprendre au Suisse la place de  mondial.
 Márcos Baghdatís a éliminé trois têtes de séries (Marin Čilić, Tomáš Berdych et Rafael Nadal) avant de parvenir en 1/2 finale.
 Mardy Fish a également éliminé trois têtes de séries (Andy Murray, Fernando Verdasco et Andy Roddick).
 En s'imposant face à Mardy Fish en finale, Roger Federer remporte le dix-septième Masters 1000 de sa carrière, le quatrième dans l'Ohio.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Cincinnati (WTA 2010) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi (Western & Southern Financial Group Masters)

Navigation 

Cincinnati
ATP 2010
Tennis aux États-Unis en 2010
Tennis en août 2010
2010 dans l'Ohio